Piotr z Bnina (zm. 1448) – kasztelan gnieźnieński
 Piotr z Bnina Moszyński (zm. 1494) – biskup włocławski i przemyski
 Piotr z Bnina i Opalenicy (zm. 1466) – kasztelan santocki